Příjmení Rajnoch nosí více významných osobností:

 Adolphus Rajnoch (1881–1909) – katolický kněz a doktor teologie
 Jan Rajnoch (* 1981) – český profesionální fotbalový obránce nebo defenzivní záložník
 Vladimír Rajnoch (1925–1951) – československý člen protikomunistického odboje

Externí odkazy